Les Montois sont les habitants de Mont-de-Marsan (France).
Les Montois sont les habitants du Mont-Saint-Michel (France).
Les Montois sont les habitants de Mons (Belgique).
Le Montois est une région naturelle d'Île-de-France (France), qui a donné son nom à la communauté de communes du Montois.
Montois-la-Montagne est une commune de Moselle (France).
 Le Montois est un hameau de Ressons-le-Long, où se situe le Château de Montois, dans le Soissonnais, Hauts-de-France (France).
Les Montois sont les habitants de Monts (France, Indre-et-Loire).